

Geografia 
 Messico
 Candelaria Loxicha – comune nello stato di Oaxaca
 San Agustín Loxicha – comune nello stato di Oaxaca
 San Baltazar Loxicha – comune nello stato di Oaxaca
 San Bartolomé Loxicha – comune nello stato di Oaxaca
 Santa Catarina Loxicha – comune nello stato di Oaxaca